Baxian bezeichnet:

 Acht Unsterbliche (), Heilige der chinesischen Mythologie und des Daoismus, siehe Xian (Mythologie).

 Baxian (Pingli), eine Großgemeinde Baxian () im Kreis Pingli in der chinesischen Provinz Shaanxi

 Die acht Unsterblichen der Kommunistischen Partei Chinas, Weggefährten von Mao Zedong 

 Ehemaliger Kreis Ba (), heute Stadtbezirk Banan (), Chongqing